Юри Альвеар (; ) — колумбийская дзюдоистка, выступающая в категории до 70 кг. Первая и единственная олимпийская медалистка по дзюдо из Колумбии, трёхкратная чемпионка мира, и шестикратная Панамериканская чемпионка по дзюдо.

Биография 
В 2012 году на летних Олимпийских играх в Лондоне в четвертьфинале проиграла французской дзюдоистке Люси Декосс (в итоге завоевавшей золотую медаль), но в полуфинале победила опытную словенку Рашу Сраку и в борьбе за третье место победила китаянку Чэнь Фэй, в итоге завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг.

Выступления на Олимпиадах

Ссылки 
 
 
 Профайл на сайте alljudo.net 

Персоналии по алфавиту
Дзюдоисты по алфавиту
Дзюдоисты Колумбии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по дзюдо
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Победители Панамериканских чемпионатов по дзюдо